Klosterfelde ist der Name von Orten:

 Klosterfelde (Wandlitz), ein Ortsteil der Gemeinde Wandlitz im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Klosterfelde (Spandau), eine Ortslage in Berlin-Spandau
 Klasztorne (ehemals Klosterfelde im Landkreis Arnswalde, Pommern), eine Ortschaft der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe: Bierzwnik (Powiat Choszczeński)